Osdorf – comune dello Schleswig-Holstein
 Osdorf – quartiere della città di Amburgo
 Osdorf – località del comune di Großbeeren (Brandeburgo)